Иде Шеллинг (); () — нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2020 года за команду мирового тура  «».

Карьера 
В 2017-2019 годах выступал за нидерландскую континентальную велокоманду SEG Racing Academy. С 1 января 2020 года велогонщик присоединяется к команде мирового тура , контракт рассчитан на два года (2020 и 2021).

Достижения 

 2015
 1-й — Этап 1 Sint-Martinusprijs Kontich (юниоры)
 3-й Ronde des vallées (юниоры)
 2016
 1-й  Ronde des vallées (юниоры) — Генеральная классификация 
 1-й — Этап 1
 1-й — Этап 1 Гран-при Рублиланда (юниоры)
 2-й Tour de Haute-Autriche juniors (юниоры)
 7-й Чемпионат мира — Групповая гонка (юниоры)
 2018
 2-й Ronde van Zuid-Holland
 4-й Льеж — Бастонь — Льеж U23
 2019
 6-й Ronde de l'Isard — Генеральная классификация
 8-й Джиро дель Валле-д’Аоста — Генеральная классификация
 1-й — Этап 1

Примечания

Ссылки 
 Шеллинг, Иде  на FirstCycling
 Шеллинг, Иде  Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Нидерландов